Блох-Бауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блох-Бауэр, Адель (1881—1925) — дочь генерального директора Венского банковского союза Морица Бауэра.
 Блох-Бауэр, Фердинанд (1864—1945) — австрийский и чехословацкий сахарозаводчик и поклонник искусств.